

Musica
Sadie – gruppo musicale visual kei giapponese
Sadie (The Cleaning Lady) – singolo di John Farnham del 1967
Sadie – album di John Farnham del 1968
Sadie – traccia dell'album 12 Play di R. Kelly del 1993
Sadie – traccia dell'album The Milk-Eyed Mender di Joanna Newsom del 2004
Sadie – traccia dell'album Crimson degli Alkaline Trio del 2005

Onomastica
Sadie – ipocoristico inglese del nome proprio di persona Sara

Personaggi
Sadie – personaggio della serie animata A tutto reality
Sadie – personaggio della serie televisiva Grey's Anatomy
Sadie – personaggio della serie televisiva Valle di luna
Sadie – personaggio della serie televisiva Family Affairs
 Sadie – personaggio del libro The Kane Chronicles
 Sadie – personaggio del libro 22/11/'63 di Stephen king 
 Sadie – personaggio della serie televisiva 22.11.63

Pagine correlate 
 Sady